«Колорадо Чарли» (другое название — Чарли-Колорадский зверь) — итальянский художественный фильм в жанре спагетти-вестерн, снятый режиссёром Роберто Маури в 1965 году.

Премьера фильма состоялась 2 октября 1965 года.

Сюжет 
Крутой шериф «Дикий Билл» Дэндерс — защитник закона, собирается уйти в отставку, этого же хотят его жена Нора и их сын. Нора, вдова, на которой женился Дэндерс. Однако, после того, как его заместителя Джима застрелил печально известный бандит Колорадо Чарли и бесчинства его банды вынуждают шерифа снова взяться за кольт. Гангстеры надеются на его уход и угрожают его маленькой семье, но «Дикий Билл» снова надевает свою шерифскую звезду и решает разобраться с преступниками.

В ролях 
 Жак Бертье — Шериф «Дикий Билл» Дэндерс
 Брунелла Бово — Нора, жена шерифа
 Андреа Аурели — Джим, заместитель шерифа
 Ливио Лоренцон — Колорадо Чарли
 Луиджи Чаварро — Том Дрэслер
 Альфредо Риццо — Пьяница Сэм
 Эрика Бланк — певица
 Антонио Росо
 Аттилио Северини — бандит, член банды Колорадо Чарли
 Миммо Поли — бармен
 Нандо Анджелини — Джордж
 Джузеппе Аддоббати —  Хоган, шериф Литтл-Ривер
 Уго Сассо — отец Норы
 Лина Альберти — Донна
 Альберто Чевенини — Раненый бандит
 Джорджио Чериони — Джимми, шериф Спрингфилда
 Луиджи Батцелла — Пабло
 Герландо Мартелли — ''сын Билла Дандерса

Ссылки 
 Colorado Charlie

Фильмы Италии 1965 года
Спагетти-вестерны